Приведён список ныне живущих учёных, являвшихся членами-корреспондентами Российской академии медицинских наук (РАМН) на момент прекращения существования данной академии в 2013 году.

В 2013 году, в результате реформы, РАМН влилась в Российскую академию наук (РАН), превратившись в её Отделение медицинских наук (ОМН РАН), а все члены-корреспонденты РАМН получили право на статус членов-корреспондентов РАН по этому Отделению. Выборы 2016 года (и последующие: 2019 года и далее) проводились (будут проводиться) уже непосредственно в РАН. Несколько из этих учёных ныне числятся по другим Отделениям РАН (указано в списке), куда ещё до 2013 года были избраны помимо избрания членкорами РАМН.

Список членов-корреспондентов 
Всего в списке 155 учёных, в том числе 19 женщин.

Учёные степени

См. также 
 Российская академия медицинских наук
 Действительные члены РАМН
 Члены-корреспонденты РАН
 Список членов-корреспондентов АМН СССР и РАМН

Примечания

Ссылки 
 Члены-корреспонденты (РФ)  на сайте РАМН
 Члены-корреспонденты (СНГ)  на сайте РАМН
 Состав членов-корреспондентов Российской академии наук  на сайте РАН (актуальный список)